Schlünz ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Schlünz (* 1964), deutsche Komponistin
 Fritz Moeller-Schlünz (1900–1990), deutscher Landschaftsmaler und Sänger (Bariton)
 Juri Schlünz (* 1961), deutscher Fußballtrainer
 Marina Schlünz (* 1956), deutsche Ingenieurin und Hochschullehrerin